OPA1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 960 амінокислот, а молекулярна маса — 111 631.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як апоптоз, поліморфізм, ацетиляція, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у мембрані, мітохондрії, внутрішній мембрані мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Мітохондріальні білки
ГТФ-ази